Пантео́н (, «(храм) всім богам») — група богів, що належать до якоїсь однієї релігії або міфології, також храм або будівля, присвячена всім богам будь-якої релігії. Пантеон — загальна назва для місця поховання відомих людей.

 Пантеон — група богів, що належать до якоїсь однієї релігії або міфології.

Споруди 
 Пантеон (Рим) — пантеон у Римі.
 Пантеон — усипальниця видатних особистостей Франції, побудована в 1764 р.
 Національний Пантеон — церква Святої Енграсії у Лісабоні, де поховані деякі відомі португальці.
  — театр у Лондоні.
  — нездійснений проєкт меморіальної усипальниці Леніна, Сталіна та видатних діячів СРСР.
 Національний пантеон Венесуели — церква, яка використовується як місце поховання знаменитостей у столиці Венесуели Каракасі.
 Пантеон Мтацмінда — Пантеон письменників і громадських діячів Грузії Мтацмінда, некрополь в Тбілісі, Грузія, де поховано багато відомих письменників, артистів, вчених і національних героїв Грузії.

Інше 
 Пантеон (гора) — найвищий пік гірського пасма Олімп та усієї Греції.
 Університет «Пантеон» — університет політичної освіти в Афінах.
  — російський журнал (1840—1856), присвячений історії театру і драматичної літератури.
 Pantheon Fossae — система борозен на Меркурії, що радіально розходяться.

Посилання 
 Пантеон //